Amerikai Egyesült Államok
 Koch, település Mississippi államban
 Lengyelország
 Koch, település a Łódźi vajdaságban